Le Buisson kan syfta på:
 Le Buisson, Lozère
 Le Buisson, Marne